Де Мийо () — французская фамилия. Известные носители:

 Де Мийо, Бернар (около 1045-1079) — католический церковный деятель XI века.
 Де Мийо, Ришар (?—1121) — католический церковный деятель XI-XII веков.